Конституция Свободного государства Бавария является либеральной и демократической.
 Бамбергская конституция 1919 года.
 Конституция 1946 года, действующая сегодня.
 См. также 
 
 Веймарская конституция
 Основной закон ФРГ